Köthe oder Koethe ist der Familienname folgender Personen:

 Andree Köthe (* 1964), deutscher Koch
 Carsten Köthe (* 1962), deutscher Hörfunkmoderator
 Friedrich August Koethe (1781–1850), ev.-luth. Pfarrer und Lieddichter
 Fritz Köthe (1916–2005), deutscher Maler und Grafiker
 Gerd Köthe (1943–2014), deutscher Musikproduzent und Liedschreiber
 Gottfried Köthe (1905–1989), österreichischer Mathematiker
 Harald Koethe (1904–1944), deutscher Kunsthistoriker
 Jan Köthe (* 1965), deutscher Edelstahlbildhauer, Aktions- und Installationskünstler
 Karoline Köthe (1821–1897), deutsche Theaterschauspielerin und -regisseurin, siehe Karoline Ernst
 Rainer Köthe (* 1948), deutscher Journalist und Buchautor
 Sylvie Koethe, geb. Sylvie von Ziegesar (1785–1858), Ehefrau von Friedrich August Koethe

Siehe auch:
 Köte